Effie – nome proprio di persona femminile
Effie – comune del Minnesota